Ziekte van Huntington
 George Huntington, huisarts
 Samuel Huntington, politicoloog

Geografie

Verenigd Koninkrijk 
 Huntington (Cheshire)
 Huntington (North Yorkshire)
 Huntington (Staffordshire)

Verenigde Staten 
 Huntington (Arkansas)
 Huntington (Indiana)
 Huntington (New York)
 Huntington (Oregon)
 Huntington (Texas)
 Huntington (Utah)
 Huntington (Virginia)
 Huntington (West Virginia)
 Huntington Beach (Californië)